LCIE steht für:
 Large Carnivore Initiative for Europe
 Laboratoire central des industries électriques, ein 1883 gegründetes, französisches Institut für Elektrotechnik und Metrologie

Abkürzung